Сапанджа:

 Сапанджа — озеро в северо-западной части Турции.
 Сапанджа — город и район в провинции Сакарья (Турция).